Villa Amalia steht für:

Bauwerke
 Villa Amalia (Wuppertal), Gebäude in Wuppertal, Deutschland
 Villa Amalia (Erba), Gebäude in Erba, Italien
 Villa Amalia (Ferrara), Gebäude in Ferrara, Italien
 Villa Amalia (Neapel), Gebäude in Neapel, Italien
 Villa Amalia (Baarn), Gebäude in Baarn, Niederlande
 Villa Amalia (Bussum), Gebäude in Bussum, Niederlanden

Sonstiges
 Villa Amalia (Film), einen französischen Kinofilm aus dem Jahre 2009 von Benoît Jacquot